Anielin ist ein polnischer Ortsname:
 Woiwodschaft Ermland-Masuren:
 Anielin (Barciany), Siedlung im Powiat Kętrzyński, bis 1945: Angelika, Kreis Rastenburg, Ostpreußen
 Woiwodschaft Großpolen:
 Anielin (Okonek), Kolonie im Powiat Złotowski
 Anielin (Żelazków), Dorf im Powiat Kaliski
 Woiwodschaft Kujawien-Pommern:
 Anielin (Boniewo), Dorf im Powiat Włocławski
 Woiwodschaft Łódź:
 Anielin (Konopnica), Dorf im Powiat Wieliński
 Anielin (Łanieta), Dorf im Powiat Kutnowski
 Anielin (Łask), Dorf im Powiat Łaski
 Anielin (Poświętne), Dorf im Powiat Opoczyński
 Anielin (Stryków), Dorf im Powiat Zgierski
 Anielin (Wielgomłyny), Dorf im Powiat Radomszczański
 Woiwodschaft Lublin:
 Anielin (Annopol), Dorf im Powiat Kraśnicki
 Anielin (Puławy), Dorf im Powiat Puławski
 Woiwodschaft Masowien:
 Anielin (Belsk Duży), Dorf im Powiat Grójecki
 Anielin (Garbatka-Letnisko), Dorf im Powiat Kozienicki
 Anielin (Golymin-Ośrodek), Ort im Powiat Ciechanowski
 Anielin (Gostynin), Dorf im Powiat Gostyniński
 Anielin (Magnuszew), Dorf im Powiat Kozienicki
 Anielin (Nowe Miasto), Dorf im Powiat Płoński
 Anielin (Skaryszew), Dorf im Powiat Radomski

Siehe auch: Anielin Swędowski